Brunnmühle ist der Ortsname von

 Brunnmühle (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Brunnmühle (Walting), Ortsteil der Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Brunnenmühle